Busungarna kan avse:

Busungarna (film) – en film från 1994 
Busungarna (musikgrupp) – en musikgrupp